A Dallas Stars csapatának a 2007–2008-as szezon az NHL-ben 14. szezon volt. A csapat néhány tapasztalt veteránnal (Mike Modano, Szergej Zubov, Jere Lehtinen, Stu Barnes) és sok fiatallal (Steve Ott, Jussi Jokinen, Todd Fedoruk, Trevor Daley, Junior Lessard) vágott neki a szezonnak. A kapuban a liga egyik legjobb kapusa Marty Turco valamint a fiatal és rendkívül tehetséges Mike Smith állt.

Alapszakasz

A játékoskeret

Tabella

Divízió tabella

Főcsoport tabella

Mérkőzések

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás

Nyugati főcsoport negyeddöntő: Anaheim Ducks vs. Dallas Stars
A Dallas Stars jutott tovább 4–2-es összesítéssel.

Nyugati főcsoport elődöntő: San Jose Sharks vs. Dallas Stars
A Dallas Stars jutott tovább 4–2-es összesítéssel.

Nyugati főcsoport döntő: Detroit Red Wings vs. Dallas Stars
A Detroit Red Wings jutott tovább 4–2-es összesítéssel.

Kanadai táblázat

Mezőnyjátékosok

Kapusok

Díjak és rekordok

Rekordok

 A csapat január 29-e és február 11-e között hét mérkőzést nyert meg egymás után ami negyedszerre való csapatrekord beállítás.
 Brad Richards az első mérkőzésén a Dallas mezében 2008. február 28-án a Chicago ellen új NHL rekordot állított fel, mint a legtöbb assziszt az első mérkőzésen (öt) és ez egyben új csapat rekord is.

Mérföldkövek

 2007. november 7-én Mike Modano két gólt lött a San Jose Sharks ellen és ezzel megdöntötte Phil Housley rekordját, ami az amerikai születésű jégkorongozó által elért legtöbb pont volt (1232). A tiszteletére emlék estét rendeztek 
 2007. november 21-én Szergej Zubov az Anaheim Ducks ellen a 600. asszisztját adta pályafutása alatt.

Játékoscserék

Cserék

Szerzett szabadügynökök

Elvesztett szabadügynökök

Draft

Farm csapatok

 Iowa Stars: American Hockey League
 Idaho Steelheads: ECHL

Források
A csapat hivatalos oldala
2007–2008-as divízió tabella
2007–2008-as főcsoport tabella
A 2007–2008-as alapszakasz mérkőzések eredményei
A 2007–2008-as rájátszás mérkőzések eredményei
A játékosok alapszakasz statisztikái
A játékosok rájátszás statisztikái
A 2007-es draft

2007
2007 a jégkorongban
2008 a jégkorongban